Expedient de regulació d'ocupació
 Eugenics Record Office (1910-1939): centre nord-americà de recerca eugenètica
 European Radiocommunications Office, departament de la Conferència europea de les administracions de correus i telecomunicacions